Il National Invitation Tournament 1953 fu la 16ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Seton Hall University; il  miglior giocatore del torneo fu Walter Dukes.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1953
1953